

Educación 
 Pizarrón, pizarra o encerado, es una superficie de escritura reutilizable en la cual el texto o figuras se realizan con tiza u otro tipo de rotuladores borrables.
 Pizarra (tablilla), pieza de material plano y rígido de alrededor de 9 x 12 cm, que se utiliza para escribir o dibujar.
 Pizarra interactiva, versión electrónica del pizarrón o encerado tradicional.

Geología 
 Pizarra (roca)
 Pizarra bituminosa, lutita bituminosa o esquisto bituminoso.

Lugares 
 Pizarra, municipio en España.
 Estación de Pizarra, ferrocarril de la línea Córdoba - Málaga.
 Nombre común del ave Haplospiza rustica.

Además 
 Color pizarra, similar a la roca pizarra.
 En Cuba, Panel de instrumentos de un vehículo.
 Pizarra de Carrio, lápida encontrada en 1926 en el pueblo de Carrio con textos escritos en letra goda.
 La pizarra, película iraní.
 Modelo de Arquitectura en pizarra (informática).
 Pizarra mágica o Telesketch.